F-90 o F90 puede referirse a las siguientes acepciones:
 Lockheed XF-90, prototipo de avión de caza de Estados Unidos.
 HMS Brilliant (F90), fragata Tipo 21 de Reino Unido, adquirida por Brasil y renombrada Dodsworth.